Мерсéдес Áльварес (, 1966, Альдеальсеньор, провинция Сория) — испанский кинорежиссёр.

Биография 
Работала монтажером на фильме Герина Стройка. Известность ей принес документальный фильм о родной деревне Небеса поворачиваются.

Фильмография 
 1997: Ветер из Африки/ El viento africano (короткометражный)
 2004: Небеса поворачиваются/ El cielo gira (документальный, премия за лучший фильм и премия ФИПРЕССИ Буэнос-Айресского , премия Тигр Роттердамского МКФ)
 2011: Торговцы будущим/ Mercado de futuros (документальный, специальное упоминание жюри Буэнос-Айресского МКФ независимого кино)
 2012: Cinco elementos para cualquier universo

Примечания

Ссылки 
 Интервью, 2006
 Интервью, 2011

Кинорежиссёры Испании
Кинодокументалисты
Монтажёры Испании
Монтажёры по алфавиту